El Premio Noma para la Publicación en África (en francés: Le Prix Noma de publicación en Afrique), que se desarrolló entre 1980-2009, fue un premio anual de 10 mil dólares, en sus inicios, para los escritores africanos y académicos destacados que publicaron en África. Dentro de los cuatro años de su creación, el premio "se había convertido en el galardón al mejor libro en África". Fue una de las series más importantes del Premio Noma.

El premio fue establecido en 1979 por Shoichi Noma (muerto en 1984), presidente de Kodansha Ltd, la editorial más grande de Japón, para fomentar la publicación de obras de autores africanos. El premio era anual y se otorgaba a cualquier nuevo libro publicado en tres categorías: literatura, juveniles y escolares. El premio fue patrocinado por Kodansha Ltd., administrado por el trimestral Africana Book Publishing Record,. Los libros eran admisibles en cualquiera de las lenguas de África, ya fueran locales o europeas. El premio dejó de entregarse en 2009, después de que la familia Noma cesó su patrocinio.

Según el artículo de UNESCO del 27 de mayo de 2003, el premio la suma asciende a los 15 mil dólares y se otorga a proyectos de alfabetización, mudando en parte su orientación primigenia y se atribuyó a la organización Panuka Trust de Zambia, un programa que desde 1997 se dedica a alfabetizar a las niñas y mujeres de 15 a 75 años de edad de las provincias rurales del sur del país y facilitarles medios de subsistencia. Panuka Trust tiene como meta alfabetizar al 85% de las mujeres de las zonas rurales del sur de Zambia en un lapso menor de 20 años.

Por consideración del jurado, la Mención Honorífica del Premio Noma se otorgó al proyecto de desarrollo sostenible de la asociación Rabat Al Fath de Marruecos. El programa que esta asociación realiza desde 1990, consiste en impartir cursillos de alfabetización de una duración total de 200 horas a las mujeres, con vistas a que logren una mayor autonomía, sean más independientes y ocupen un puesto más importante en la sociedad. Ribat Al Fath facilita también la participación de los niños marginados y excluidos en la vida de sus comunidades.

Ganadores 

 1980: Une Si Longue Lettre de Mariama Bâ
 1981: Health Education for the Community de Felix C. Adi
 1982: The Brassman’s Secret de Meshack Asare
 1983: Criminal Procedure in Ghana de Austin Amissah|Austin N.E. Amissah
 1984: Mesandiki wa Mau Mau Ithaamirio-in prison memoirs in Gikuyu by Gakaara wa Wanjau,Fools and other stories de Njabulo Ndebele
 1985: La Trahison de Marianne de Bernard Nanga
 1986: Sobreviver em Tarrafal de Santiago poetry de António Jacinto
 1987: Villes de Côte d’Ivoire, 1893-1940 de Pierre Kipré
 1988: Working Life. Factoris, Townships, and Popular Culture on the Rand, 1886-1940 de Luli Callinicos
 1989: Bones de Chenjerai Hove
 1990: Uprooting Poverty: The South African Challenge de Francis Wilson y Mamphela Ramphele
 1991: Waiting Laughters poesía de Niyi Osundare
 1992: A comme Algériennes de Souad Khodja; One Day, Long Ago. More Stories from a Shona Childhood de Charles Mungoshi, ilustrado por Luke Toronga
 1993: Third World Express de Mongane Wally Serote
 1994: A Modern Economic History of Africa. Volume 1: The Nineteenth Century (Dakar: CODESRIA, 1993)
 1995: Triomf de Marlene van Niekerk
 1996: Destins paralleles de Kitia Toure
 1997: Mfantsipim and the Making of Ghana: A Centenary History, 1876-1976 de A. Adu Boahen
 1998: The Politics of Liberation in South Sudan: An Insider's View de Peter Adwok Nyaba
 1999: L'interpretation des reves dans la región Senegambienne. Suivi de la clef des songes de la Senegambie de l'Egypte pharaonique et de la tradition islamique de Djibril Samb.
 2000: Ufundishaji wa Fasihi: Nadharia na Mbinu de Kimani Njogu y Rocha Chimera
 2001: Odun Ifa/Ifa Festival de Abosede Emanuel
 2002: The Arabic Novel: Bibliography and Critical Introduction, 1865-1995 de Hamdi Sakkut
 2003: Walter and Albertina Sisulu. In Our Lifetime de Elinor Sisulu
 2004: In 2004 the jury decided not to select a winner, but did give four titles Honourable Mention:
 The Cry of Winnie Mandela de Njabulo Ndebele
 The Plays of Miracle and Wonder de Brett Bailey
 Lanre and the Queen of the Stream de Tunde Lawal-Solarin
 A Dictionary of Yoruba Personal Names de Adeboye Babalola y Olugboyega Alaba
 2005: La mémoire amputée de Werewere Liking
 2006: In a Ribbon of Rhythm de Lebogang Mashile
 2007: Strife de Shimmer Chinodya
 2008: Beginnings of a Dream de Zachariah Rapola
 2009: Lawless and Other Stories de Sefi Atta

Referencias

Enlaces externos 
 Noma Award Site
 Artículo de UNESCO

Noma
Premios establecidos en 1980